Мік То́мсон (; 3 листопада 1973, Де-Мойн) — американський музикант, гітарист ню-метал групи Slipknot.
Мік Томпсон прийшов до групи Slipknot в квітні 1996 року. Він замінив тодішнього гітариста Крейга, який вирішив стати клавішником і семплером групи, оскільки був єдиним, хто вміє це робити. Він прийшов у групу незадовго до випуску дебютної платівки Slipknot Mate.Feed.Kill.Repeat., Для цієї платівки Мік не написав жодного рифу.

Маски
У Міка всього одна маска, і з кожним новим альбомом він лише трохи змінював її. Спочатку маскою Міка була вдосконалена версія хокейної маски, пофарбована в жовтувато-золотий колір. Після випуску альбому Slipknot він став фарбувати маску в темно-сірий колір. Потім він зробив маску з латексу, яка виглядала страшнішою, ніж попередня, і виглядала так, ніби вона металева.

Вплив
Величезний вплив на Міка Томсона надав гітарист Слеш з групи Guns N 'Roses

Body Pit

Мік Томпсон до входу до складу групи Slipknot грав у дез-метал групі Body Pit, яка була створена Полом Греєм.
Її склад: Мік Томпсон — Гітара
Донні Стилі — Гітара
Донні Спейн — барабани
Пол Грей — бас
Андерс Кользефіні — вокал
Саме тому що Мік грав в цій групі він і зміг потрапити до складу Slipknot, оскільки Body Pit складалася в основному з майбутніх учасників Slipknot.

Факти 
 Його зріст 186 см.
 Мік не дуже фізично сильний і хоча виглядає грізно, говорить, що його легко побити (хоча після того, як під час концерту в Клівленді хтось жбурнув 9-вольтову батарейку, яка попала в лоб Полу Грею, Мік і один з техніків спустилися зі сцени і влаштували бійку).
 Його улюблений фільм жахів — «Той, що виганяє диявола». «Коли мені було сім років, то я просто срав в штани від страху, дивлячись цей фільм» — говорить Мік.
 Ще Мік любить кішок, а також цікавиться серійними маніяками, особливо тими, які не дуже відомі в народі.
 Андерс Кользефіні про Міка: Досить непоганий рибалка. Ми з ним ловили рибу разом кілька разів. Не дивіться на те як він виглядає, це не має значення. Він хороший хлопець, хоч і захоплюється серійними вбивцями.
 Попри те, що він не записав жодної пісні з MFKR він все ще зображений на обкладинці альбому ..
 Перша платівка, яка була у Міка — Kiss «Destroyer».
 Мік вважає, що найкраща металева група — Black Sabbath.
 Мік виріс на музиці Джимі Хендрікса, Аль ДіМеоли, Cacophony, Racer X, Мальмстін і Fates Warning. [1].
 Керрі Кінг (гітарист Slayer) має непогані стосунки з Міком.
 Перед тим як приєднається до групи Мік давав уроки гри на гітарі. Мік був відомий як учитель гри на гітарі в Ye Old Guitar Shop (3403 70th вулиця Де-Мойн, Айова 50322. 515—278-8780). Одягався він тоді, як маленький хлопчик: сандалик, штанці, підтяжки.

Slipknot
Музиканти за алфавітом
Уродженці Де-Мойна